The Opposite From Within, випущений 17 жовтня 2004, четвертий студійний альбом німецького металкор-гурту Caliban. Це був перший альбом Caliban, котрий випустив лейбл Roadrunner Records. Альбом був записаний у Ґетеборгу (The Room).

Композиції 
 «The Beloved And The Hatred» — 3:47
 «Goodbye» — 4:01
 «I've Sold Myself» — 3:58
 «Stand Up» — 3:48
 «Senseless Fight» — 3:57
 «Stigmata» — 3:03
 «Certainty… Corpses Bleed Cold» — 4:26
 «My Little Secret» — 4:02
 «One Of These Days» — 3:18
 «Salvation» — 3:52
 «Diary Of An Addict» — 5:33
 «100 Suns» — 3:56
 «Trapped In Time» — 4:12 (тільки на японській версії)

Персонал 
 Андреас Дйорнер (Andreas Dörner) — вокаліст
 Деніс Шмідт (Denis Schmidt) — гітарист, вокаліст
 Марк Гйортц (Marc Görtz) — гітарист
 Боріс Прахт (Boris Pracht) — басист
 Патрік Грюн (Patrick Grün) — барабанщик

Додатковий персонал 

 Цеціліа Крі (Cecilia Kri) — ассистент рекордера
 Енді Спіп (Andy Sneap) — мікс
 Боріс Прахт (Boris Pracht) — дизайн
 Сімон Бірвальд (Simon Bierwald) — фото
 Йоханнес Формелла (Johannes Formella) з the dESTINY program — додатковий вокаліст у піснях «One Of These Days» і «Trapped In Time»

Альбоми Caliban